

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bruśnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Bruśnik – część wsi Lubatowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój

Cieki wodne w Polsce 
 Bruśnik – potok, dopływ Kwisy
 Bruśnik – potok, dopływ Żylicy